Лох-Гауна (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Каван (провинция Ольстер).

Демография 
Население — 123 человека (по переписи 2006 года).

Данные переписи 2006 года:

Примечания 

Населённые пункты графства Каван